Estación Quequén puede referirse a:

Club Social y Deportivo Estación Quequén, asociación de la localidad de Quequén.
Apeadero Quequén, estación ferroviaria ubicada en dicha localidad.